Ludovico I detto Ludovico il Pio (778-840) – re dei Franchi e imperatore dell'Impero carolingio dall'814 all'840
 Ludovico I di Wittelsbach (1173-1231) – duca di Baviera dal 1183 e conte palatino del Reno dal 1214
 Ludovico I Gonzaga meglio conosciuto come Luigi (1268-1360) – primo capitano del popolo di Mantova e vicario imperiale del Sacro Romano Impero; fu il fondatore della dinastia dei Gonzaga
 Ludovico I il Giusto (1321 circa–1398) – duca di Legnica dal 1342 al 1345 e dal 1345 al 1346 e duca di Brzeg dal 1358; fu anche reggente di Legnica dal 1364 al 1373
 Ludovico I di Saluzzo (1406-1475) – marchese di Saluzzo, membro della famiglia Del Vasto di ascendenza aleramica
 Ludovico I Pico della Mirandola (1472-1509) – signore di Mirandola – condottiero italiano
 Ludovico I di Baden anche conosciuto come Luigi (1763-1830) – Granduca di Baden dal 1818 fino alla sua morte
 Ludovico I di Borbone (1773-1803) – primo dei due re di Etruria
 Ludovico I Wittelsbach (1786-1868) – re di Baviera dal 1825 al 1848
 Denominazione alternativa con cui talora ci si riferisce a Luigi I d'Assia (1753-1830)

Pagine correlate 

Ludovico
Ludovico II